Loreto steht für:
 die Verehrung der Maria und des Hauses der Heiligen Familie zu Nazareth in Loreto, Italien, siehe Loretowallfahrt
 Loreto (Name), weiblicher und männlicher Vorname sowie Familienname

Loreto ist der Name folgender geografischer Objekte:

Verwaltungseinheiten:
 Departamento Loreto, Verwaltungseinheit in der Provinz Santiago del Estero, Argentinien
 Municipio Loreto (Bolivien), Verwaltungsbezirk im Departamento Beni, Bolivien
 Loreto (Ecuador), Kanton und Ort in der Provinz Orellana, Ecuador
 Municipio Loreto (Zacatecas), Gemeinde im Bundesstaat Zacatecas, Mexiko
 Municipio Loreto (Baja California Sur), Gemeinde von Baja California Sur, Mexiko
 Loreto (Concepción), Distrikt in Paraguay
 Region Loreto, Verwaltungsbezirk in Peru
 Provinz Loreto, Provinz in der Region Loreto, Peru

Städte, Gemeinden:
 Loreto (Corrientes), Ort im Departamento San Miguel der Provinz Corrientes, Argentinien
 Loreto (Misiones), Gemeinde im Departamento Candelaria der Provinz Misiones, Argentinien
 Loreto (Santiago del Estero), Ort und Gemeinde in der Provinz Santiago del Estero, Argentinien
 Loreto (Beni), Ortschaft im Departamento Beni, Bolivien
 Loreto (Maranhão), Gemeinde im Bundesstaat Maranhão, Brasilien
 Loreto-di-Casinca, Kommune auf Korsika, Frankreich
 Loreto-di-Tallano, Kommune auf Korsika, Frankreich
 Loreto (Marken), Wallfahrtsort bei Ancona in den Marken, Italien
 Loreto Aprutino, Gemeinde in der Provinz Pescara in Italien
 Loreto (Baja California Sur), Stadt in Niederkalifornien, Mexiko, historische Hauptstadt von Kalifornien
 Loreto (Jalisco), Ort im Bundesstaat Jalisco, Mexiko
 Loreto (Agusan del Sur), Stadtgemeinde in der Provinz Agusan del Sur, Philippinen
 Loreto (Dinagat Islands), Stadtgemeinde in der Provinz Dinagat Islands, Philippinen
 Loreto (Granada), Ort in der Provinz Granada, Spanien
 Loreto (La Coruña), Ort in der Provinz La Coruña, Spanien

Gemeindeteile:
 Loreto (Lugano), Quartier der Stadt Lugano im Kanton Tessin

sowie:
 Lago Loreto, See auf Bioko, Äquatorialguinea
 Isola di Loreto, eine kleine Insel im Iseosee, Italien
 Krankenhaus Loreto (Stühlingen), ein Krankenhaus in Stühlingen in Baden-Württemberg
 Territorialprälatur Loreto, kirchliche Verwaltungseinheit in Italien
 Eduardo Di Loreto (1929–2010), argentinischer Fußballspieler und -trainer,
 Marco Di Loreto (* 1974), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Loretokapelle bezw. -kapellen
 Loretokloster bezw. -klöster 
 Loretto – kath. österr. Gebetskreise und Übersicht über tt-Lorettos